Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу среди девушек до 19 лет 2010 года прошёл в два этапа с 19 сентября 2009 года по 1 апреля 2010 года. За 7 путёвок на финальный турнир боролись 45 сборных. В соревнованиях принимали участие футболистки, родившиеся после 1 января 1991 года.

Турнир проходил в два этапа. В первом раунде 44 сборные были разделены на 11 групп. В рамках мини-турниров команды, занявшие первые два места, и лучшая третья сборная вышли во второй раунд, где к ним присоединилась сборная Германии, имевшая наивысший коэффициент. Шесть победителей второго этапа и лучшая команда, занявшая второе место, вышли на финальный турнир, где присоединились к хозяевам чемпионата сборной Македонии.

Первый квалификационный раунд 
Сборные, занявшие первые два места в группах, и лучшая среди занявших третьи места, выходят во второй раунд.

Хозяева групп выделены курсивом.

Группа 1 
 19-24 сентября 2009

 Ирландия 3:0 Хорватия
 Финляндия 1:0 Фарерские острова
 Ирландия 7:0 Фарерские острова
 Хорватия 1:2 Финляндия
 Финляндия 2:3 Ирландия
 Фарерские острова 0:3 Хорватия

Группа 2 
 19-24 сентября 2009

 Швеция 2:2 Словения
 Чехия 3:1 Эстония
 Чехия 2:1 Словения
 Эстония 0:8 Швеция
 Швеция 1:0 Чехия
 Словения 0:1 Эстония

Группа 3 
 19-24 сентября 2009

 Уэльс 2:6 Босния и Герцеговина
 Дания 5:0 Молдова
 Уэльс 5:0 Молдова
 Босния и Герцеговина 0:7 Дания
 Дания 2:1 Уэльс
 Молдова 0:3 Босния и Герцеговина

Группа 4 
 19-24 сентября 2009

 Шотландия 2:0 Северная Ирландия
 Италия 6:0 Болгария
 Северная Ирландия 0:6 Италия
 Шотландия 5:1 Болгария
 Италия 2:0 Шотландия
 Болгария 1:0 Северная Ирландия

Группа 5 
 19-24 сентября 2009

 Польша 3:0 Литва
 Нидерланды 9:1 Израиль
 Израиль 0:6 Польша
 Нидерланды 7:0 Литва
 Польша 1:1 Нидерланды
 Литва 1:3 Израиль

Группа 6 
 19-24 сентября 2009

 Норвегия 5:1 Словакия
 Англия 4:0 Беларусь
 Беларусь 0:12 Норвегия
 Англия 3:1 Словакия
 Норвегия 1:1 Англия
 Словакия 5:1 Беларусь

Группа 7 
 19-24 сентября 2009

 Сербия 1:1 Турция
 Франция 7:0 Грузия
 Франция 5:1 Турция
 Грузия 0:3 Сербия
 Сербия 0:5 Франция
 Турция 13:0 Грузия

Группа 8 
 19-24 сентября 2009

 Венгрия 7:0 Латвия
 Бельгия 10:0 Армения
 Латвия 2:4 Бельгия
 Венгрия 4:0 Армения
 Бельгия 0:0 Венгрия
 Армения 2:6 Латвия

Группа 9 
 19-24 сентября 2009

 Россия 5:1 Греция
 Австрия 2:1 Казахстан
 Казахстан 0:3 Россия
 Австрия 2:0 Греция
 Россия 1:0 Австрия
 Греция 1:2 Казахстан

Группа 10 
 19-24 сентября 2009

 Украина 2:0 Кипр
 Испания 3:0 (2:0) Азербайджан
 Испания 4:1 Кипр
 Азербайджан 0:3 (1:0) Украина
 Украина 0:4 Испания
 Кипр 3:0 (0:8) Азербайджан
 Азербайджану во всех матчах засчитано техническое поражение

Группа 11 
 19-24 сентября 2009

 Швейцария 5:0 Румыния
 Португалия 0:2 Исландия
 Исландия 1:1 Швейцария
 Португалия 1:2 Румыния
 Швейцария 4:1 Португалия
 Румыния 0:5 Исландия

Сравнение сборных, занявших третьи места

Второй квалификационный раунд 
Победители групп и лучшая вторая сборная выходят на финальный турнир.

Группа 1 
 27 марта — 1 апреля 2010 (Эребру, Эскильстуна, Вестерос)

 Швеция 3:0 Турция
 Ирландия 0:3 Англия
 Ирландия 3:2 Турция
 Англия 3:2 Швеция
 Швеция 4:0 Ирландия
 Турция 0:3 Англия

Группа 2 
 27 марта — 1 апреля 2010 (Татабанья, Телки)

 Венгрия 1:3 Австрия
 Франция 1:0 Швейцария
 Швейцария 5:1 Венгрия
 Франция 0:0 Австрия
 Венгрия 0:4 Франция
 Австрия 1:1 Швейцария

Группа 3 
 27 марта — 1 апреля 2010 (Суботица, Таванкут)

 Германия 7:0 Польша
 Норвегия 4:0 Сербия
 Германия 8:0 Сербия
 Польша 1:6 Норвегия
 Норвегия 0:3 Германия
 Сербия 1:1 Польша

Группа 4 
 27 марта — 1 апреля 2010 (Сочи)

 Испания 2:3 Исландия
 Россия 6:0 Чехия
 Испания 5:0 Чехия
 Исландия 0:1 Россия
 Россия 0:1 Испания
 Чехия 2:1 Исландия

Группа 5 
 27 марта — 1 апреля 2010 (Апелдорн, Хардервейк)

 Нидерланды 4:0 Финляндия
 Дания 1:2 Шотландия
 Дания 2:1 Финляндия
 Шотландия 0:0 Нидерланды
 Нидерланды 2:1 Дания
 Финляндия 1:3 Шотландия

Группа 6 
 27 марта — 1 апреля 2010 (Беринген, Маасмехелен, Тонгерен)

 Италия 3:0 Украина
 Бельгия 2:0 Босния и Герцеговина
 Украина 1:2 Бельгия
 Италия 3:1 Босния и Герцеговина
 Бельгия 0:5 Италия
 Босния и Герцеговина 0:6 Украина

Сравнение сборных, занявших вторые места

Примечания

Ссылки 
 Турнир на сайте УЕФА

2009 год в женском футболе
2010 год в женском футболе
Чемпионаты Европы по футболу среди девушек до 19 лет